CAMKV () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 501 амінокислот, а молекулярна маса — 54 354.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Протеїнкінази